Gugi kan syfta på:
Gūgelī, en iransk ort även kallad Gugi
GUGI, Huvuddirektoratet för undervattensforskning, i Ryssland